C8orf76 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 380 амінокислот, а молекулярна маса — 43 273.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки